Tjerkessisk kan syfta på:
Tjerkessisk – det kaukasiska folkslaget tjerkesser
Tjerkessisk – en region i Kaukasien, se Tjerkessien
Tjerkessisk – den nutida ryska delrepubliken Karatjajen-Tjerkessien
Tjerkessiska språk – en samlingsbenämning på språken adygeiska (västtjerkessiska) och kabardinska (östtjerkessiska).